Zvonimir Bolta, slovenski hokejist, * 18. maj 1962, Ljubljana.

Bolta je bil dolgoletni član kluba Olimpija Hertz, branil je tudi za HK Bled. 

Za slovensko reprezentanco je nastopil na štirih svetovnih prvenstvih divizije C.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Bled
| Slovenska liga
| 92/93
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 5
|
|
|
|
|
| 1.81
| .875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Bled
| Slovenska liga
| 93/94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 94
|
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 5.75
| .865
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Bled
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 95
|
|
| 4
|
|
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Bled
| Slovenska liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 96
|
| 1
| 7
| 0
| 0
| 0
| 0
| 9.00
| .750
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

 

Slovenski hokejski vratarji
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Bled
Ljubljanski športniki